Mußbach oder Mussbach ist ein geographischer Name für

Orte:
 Mußbach (Freiamt), Ort im zentralen Gemeindeteil von Freiamt, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Mußbach (Gutach im Breisgau), Weiler auf der Gemarkung Siegelau der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Mußbach an der Weinstraße, Stadtteil von Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Mußbach (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Gewässer:
 Mußbach (Rehbach), linker Zufluss des Rehbachs bei Mußbach an der Weinstraße
 Mußbach (Siegelbach), rechter Zufluss des Siegelbachs (zur Elz bei Stollen) auf der Gemarkung Siegelau der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Mußbach oder Mussbach ist der Familienname von:
 Mußbach (Adelsgeschlecht), südwestdeutsches mittelalterliches Adelsgeschlecht
 Albert von Mußbach († 1277), Domherr in Speyer und in Worms
 Egeno von Mußbach, im 14. Jahrhundert Großprior des Johanniterordens, 1306–1317 Komtur von Heimbach
 Heinrich Ritter von Mussbach (1844–1915), im Ersten Weltkrieg gefallener deutscher Offizier
 Peter Mussbach (* 1949), deutscher Regisseur
 Richard von Mußbach, im 14. Jahrhundert Großprior des Johanniterordens

Siehe auch:
 Musbach
 Müßbach, linker Zufluss der Saalach im Gebiet der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Mussenbach
 Nußbach